Соревнования по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1984 в Лос-Анджелесе и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр. Соревнования проходят только среди женщин. В этом виде спорта разыгрываются 2 комплекта наград.

Соревнования

Медальный зачёт

Страны

Индивидуальное многоборье

Командное многоборье

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по художественной гимнастике

Ссылки 
 Художественная гимнастика на Олимпийских играх  

 
Виды спорта на летних Олимпийских играх